La Barra és una muntanya de 362 metres que es troba al municipi de L'Ametlla de Mar, a la comarca catalana del Baix Ebre. Al cim podem trobar-hi un vèrtex geodèsic (referència 254148001).

Muntanyes de l'Ametlla de Mar